James Newman peut faire référence à :
 James H. Newman (né en 1956), astronaute américain.
 James Milo Newman (né en 1992), acteur américain.
 James R. Newman (1907-1966), mathématicien et historien des mathématiques américain.
 James Newman (né en 1985), chanteur anglais.